Тандро́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Неронд. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18260.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 220 км к югу от Парижа, в 125 км юго-восточнее Орлеана, в 34 км к востоку от Буржа.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 121 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 75 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 53 были экономически активными, 22 — неактивными (показатель активности — 70,7 %, в 1999 году было 72,6 %). Из 53 активных работали 44 человека (29 мужчин и 15 женщин), безработных было 9 (5 мужчин и 4 женщины). Среди 22 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер